Здесь показан список короткометражных фильмов, которые вышли на Nickelodeon и Nicktoons.

Короткометражки

Curious Cow 
Короткометражка была создана по заказу Nickelodeon в 2000 году. Изготовилась в студии Seed Animation Studio. Тип короткометражки — кукольная анимация, позже компьютерная анимация. Сериал рассказывает о опасных ситуациях коровы. Создатель — Кертис Джоблинг.

Doodlez 
Кандаская короткометражка, которая создала студия Cellar Door Productions.

Боевая команда, вперёд! 
Короткометражка КаБлам!. Сериал рассказывает о супергероях.

Ох, Оазис 
Корткометражка, которая рассказывает о приключениях ящерицы Оскара.

Purple and Brown 
Пластилиновая короткометражка, созданная Ричардом Веббером.

Астрологический прогноз от Сквидварда 
Является короткометражкой мультсериала Губка Боб Квадратные Штаны. Она вышла с 2000 по 2001. Продюсеры студии United Plankton Pictures решили создать, юмористический гороскоп Знаков Зодиак. Ведущим является Сквидвард Тентклс.

Oh Yeah! Cartoons 
Мультсериал о короткометражках сериалах Волшебные родители,Жизнь-приключения Робота-Подростка и Зона Мела.

Napman

Домо-кун

Spider and Fly 
Продюсеры Elm-Road Productions решили создать короткометражку о Пауке и Мухе. Вышла в эфир в 1998 году, в пластилиновой анимации. Она рассказывает о пауке, который мстит мухе. Но муха его побеждает. Также она транслируется на Nickelodeon TV.

Music Monster 
Короткометражка, которая вышла в эфир в 2000 году. Короткометражка о монстре, который хочет добывать немного молока.

Прометей и Боб 
Короткометражка КаБлам!. Сериал рассказывает о Пришельце Прометее и Пещерном человеке Бобе.

Жизнь с Луппи 
Короткометражка КаБлам!.

Chop Chop Ninja 
Короткометражка о попытках четырёх ниндзя — Джо, Нико, Тэцуо и Иро сделать задание. С октября 2019 имеет мультсериал

Zelly Go 
Мультфильм рассказывает о жизни 2 братьев: Гого и Роро. Они пытаются добыть желейные бобы любой ценой. Сериал транслируется перед каждой передачей.

Nickelodeon
Nickelodeon